Frasnay steht für

 folgende Orte:
 Frasnay (Châtillon), ehemalige Pfarrei im Département Nièvre
 Frasnay (Reugny), ehemalige Gemeinde im Département Nièvre, heute zu Frasnay-Reugny

 folgende Familiennamen:
 Daniel Frasnay (1928–2019), französischer Fotograf